Бодниекс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Бодниекс, Валентин (1908—1984) — латышский резчик по дереву.
 Бодниекс, Джемс (1910—1987) — латышский художник по металлу.
 Бодниекс, Имант Джемсович (род. 1941) — советский велогонщик.